Obhájcem titulu byla dvojice Jonas Björkman a Jacco Eltingh, která do soutěže nezasáhla pro absenci Eltinga. Björkman vytvořil pár spolu s Australanem Patrickem Rafterem. Tato pátá nasazená švédsko-australská dvojice vyhrála soutěž mužské dvouhry, když ve finále porazila indické turnajové jedničky Maheshe Bhupathiho a Leandera Paese po pěti setech 6–3, 4–6, 6–4, 6–7(10–12), 6–4. Pro Raftera představoval titul jediné grandslamové vítězství v mužské čtyřhře.

Nasazení párů 
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finále)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinále)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinále)
  Jonas Björkman /  Patrick Rafter (vítězové)
  Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (čtvrtfinále)
  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (3. kolo)
  Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (1. kolo)
  Martin Damm /  Cyril Suk (1. kolo)
  Jevgenij Kafelnikov /  Daniel Vacek (čtvrtfinále)
  Joshua Eagle /  Jim Grabb (1. kolo)
  Donald Johnson /  Francisco Montana (1. kolo)
  Pieter Norval /  Kevin Ullyett (1. kolo)
  Andrew Florent /  David Macpherson (2. kolo)
  Wayne Black /  Sandon Stolle (3. kolo)
  David Adams /  John-Laffnie de Jager ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

Australian Open 1999